Mikulice (Groot-Polen)
 Mikulice (Subkarpaten)